На этой странице перечислены все пуски РН «Протон-К» начиная с первого пуска . В настоящее время производство «Протона-К» прекращено. Последняя  этой серии была выпущена в конце 2000-х годов, долгое время хранилась в арсенале и её пуск был произведён  для вывода последнего спутника серии УС-КМО с помощью последнего  версии 11C861. Пуск стал 310-м за почти 45 лет службы РН «Протон-К».

В настоящее время вместо РН «Протон-К» используется более совершенная версия «Протон-М». Список пусков РН «Протон-М» находится на странице Список пусков ракет-носителей Протон-М (8К82КМ). Планируемые пуски РН «Протон-М» находятся на странице Список планируемых пусков ракет-носителей Протон-М (8К82КМ).
 
Всего РН «Протон-К» стартовала 310 раз, из которых 277 были полностью успешными (89 %). С учётом частично успешных пусков (не учитывая аварии разгонных блоков), надежность этого варианта ракеты возрастает до более чем 91 %.

Примечания 

Протон
Списки космических запусков СССР
Списки космических запусков России
Протон (ракета-носитель)